Le Grand Prix moto d'Italie 2013 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2013.  Cette  du Grand Prix moto d'Italie s'est déroulée du  au  sur le Circuit du Mugello devant plus de  spectateurs.

Résultats des MotoGP 

Notes:
Dans le premier tour, Baustista et Rossi chutent à la suite du dépassement trop optimiste du premier sur le second.

Résultats des Moto2

Résultats des Moto3

Liens externes 
 Classements sur le site officiel

Notes et références 

Grand Prix moto d'Italie
Sport en Italie en 2013
Vitesse moto en 2013
Sport en juin 2013